Tomás Plantagenet (Warwickshire, Londres, 29 de septiembre de 1388 - Baugé, Anjou, 22 de marzo de 1421), noble y militar inglés, I duque de Clarence, segundo hijo de Enrique IV de Inglaterra y su primera esposa María de Bohun. 

Nació en el castillo de Kenilworth, Warwickshire, Londres. Asistente de su hermano mayor, Enrique V de Inglaterra, se destacó en la toma de la ciudad fortificada de Harfleur, la que posibilitó la victoria inglesa en la batalla de Agincourt, combate clave para la guerra de los Cien Años.

Antecedentes militares 
Entre 1401 y 1413 Tomás visitó varias veces Irlanda y luchó junto a su hermano para sofocar las rebeliones que pretendían capturar el derecho al Principado de Gales. Con el rango de "lord teniente", Tomás llegó incluso a reemplazar a su hermano (luego Enrique V de Inglaterra) en 1412 como comandante en jefe del ejército inglés y gobernante interino del reino.

Aliado con el duque de Orleans, comandó la fallida invasión de Francia de ese mismo año, regresando a su país con la asunción al trono de su hermano mayor (1413) para ayudarlo a preparar la invasión definitiva que desembocaría en la victoria de Agincourt. Fuerte, decidido y leal a la causa de Enrique, Tomás recibió la confianza de su hermano y su motivador liderazgo fue una de la claves que les permitió capturar Harfleur y vencer en consecuencia al enemigo cuando contaba sólo con 27 años de edad.

Harfleur 
La ciudad amurallada de Harfleur dominaba el estuario del Sena y por consiguiente era la clave para invadir todo el norte de Francia, así como un puerto clave para abandonarla si las cosas no salían como se esperaba.

Como Enrique había establecido sólo un campamento en el lado oeste de Harfleur, comisionó a Tomás para que comandara una gran fuerza que debía rodear la ciudad para impedir la fuga y también la llegada de suministros y refuerzos. La limpieza y efectividad con que el duque de Clarence efectuó esta misión posibilitó la rápida caída de la fortificación enemiga.

Retorno a Inglaterra y campaña de Normandía 
Enfermo de disentería (como la mayor parte del ejército inglés) luego de la captura de la ciudad, fue evacuado a Inglaterra donde, ya recuperado, cumplió funciones de regente durante la ausencia del rey.

En 1417 Enrique decidió efectuar una nueva invasión a fin de recuperar los territorios normandos. Tomás de Clarence recibió la orden de comandar el ataque contra la ciudad de Caen, capturándola en agosto de ese mismo año. Tras establecer una base general en Caen, Enrique V le regaló el señorío de Bernay, formado por las ciudad de Orbec, Lisieux y Harcourt. A pesar de todo, este regalo era meramente teórico, pues en la práctica la zona no había sido conquistada, por lo que a inicios de mayo de 1418 Tomás de Clarence y el conde de Salisbury marcharon y capturaron la ciudad de Lisieux donde Clarence tomó posesión oficial de esas tierras. El 6 de mayo cayó Harcourt y el 27 de mayo la abadía de Bec Hellouin (Le Bec-Hellouin), la fortificación más poderosa de la región, fue capturada.

Asedio de Ruan y otras batallas 
En mayo del año 1418 la abadía de Bec Hellouin fue visitada por Enrique V, que marchaba con todo su ejército para asediar Ruan. Clarence decidió acompañarlo, y marchó junto con él. En la ruta a Ruan, el ejército inglés capturó Louviers (16 de mayo), Pont-de-l'Arche (16 de julio) y la abadía de Bonport (16 de julio). Cuatro días más tarde, el 20 de julio, el ejército inglés llegó ante las murallas de Ruan. Durante el asedio, Clarence, que dirigía la vanguardia, montó su campamento en St. Gervais. Sus acciones desde esta ubicación fueron cruciales para provocar la caída de la ciudad el 19 de enero de 1419.

El Duque de Clarence decidió pasar unos días en Ruan, saliendo de la ciudad a inicios de febrero. Sus nuevos destinos eran Vernon y Mantes, ciudades de capturó sin mucho esfuerzo.

El último combate. Muerte y extinción de su ducado 
Durante ese mismo año debió enfrentar a un ejército conjunto de franceses y escoceses que se esforzaban por defender Anjou. Tomás Clarence marchó con su ejército para conquistar la región, pero en la noche del 21 al 22 de marzo, en las inmediaciones del castillo de Baugé fue atacado por el conde de Buchan, un capitán escocés de bastante renombre.

Casado con Margarita Holland, murió sin hijos, y todos sus títulos se extinguieron con él. Está sepultado en la catedral de Canterbury.

Ascendencia

Notas

Véase también 
 Batalla de Agincourt
 Guerra de los Cien Años
 Harfleur
 Enrique IV de Inglaterra
 Enrique V
 Humberto, duque de Gloucester

Militares de Inglaterra del siglo XV
Militares de la guerra de los Cien Años
Casa de Lancaster
Duques de Clarence
Enrique IV de Inglaterra